Une fourche est un outil agricole et de jardinage ; une fourche bêche est un outil similaire utilisé comme une bêche. Le terme fourche peut aussi désigner un embranchement (ex.: de route ou d'un cours d'eau).

Toponymes

La Fourche de Winnipeg désigne la confluence de la rivière Rouge avec la rivière Assiniboine située dans le centre historique de la ville de Winnipeg, au Manitoba.
 Rivière de la Fourche, un affluent de la rivière du Sud (Montmagny), traverse Saint-Philémon (MRC de Les Etchemins), ainsi que Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et Armagh, dans la MRD de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière à la Fourche (rivière Verte), un affluent de la rivière Verte (rivière-du-Loup) (versant du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Épiphane et L'Isle-Verte, dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière de la Petite Fourche (rivière Dartmouth), un affluent de la Rivière Dartmouth (versant de la baie de Gaspé) coulant dans la ville de Gaspé, dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 La Grande Fourche (rivière York), un affluent de la rivière York (Gaspé), coulant dans les monts Chic-Chocs, dans le territoire non organisé de Rivière-Saint-Jean, dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 La Petite Fourche (rivière Malbaie), un affluent de la rivière Malbaie (Percé) coulant dans la ville de Gaspé (MRC de La Côte-de-Gaspé) et dans Percé (MRC de Le Rocher-Percé), dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 La Grande Fourche (rivière Malbaie), un affluent de la rivière Malbaie (Percé) coulant dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre, dans la MRC de Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Square Forks, un affluent de la rivière Cascapédia, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Casault, dans la MRC de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Belle Fourche est une ville américaine du Dakota du Sud.
 Belle Fourche est une rivière américaine qui coule dans le Wyoming et le Dakota du Sud.
 La paroisse de La Fourche est une paroisse de Louisiane.
 Le bayou Lafourche, cours d'eau qui coule en Louisiane, notamment dans la paroisse de Lafourche.
 Fourche est un village de l'Arkansas fondé à l'époque de la Louisiane française.
 La Fourche La Fave est une rivière qui coule dans l'Arkansas et le village de Fourche.
 Le Bayou Fourche, cours d'eau de l'Arkansas autour duquel se déroula la bataille de Bayou Fourche, durant la guerre de Sécession.

Le col du Mont de Fourche est un col du massif des Vosges.
 La Fourche est une station du métro de Paris, sur la ligne 13.
 Le morne de Fourche est un sommet de montagne de l'île de La Réunion.
 La Grande Fourche est un sommet du massif du Mont-Blanc situé entre le département de la Haute-Savoie et le canton du Valais en Suisse, qui culmine à .

Sciences et techniques 
 Sur une bicyclette, la fourche est l'élément sur lequel est fixée la roue avant.
 Sur une motocyclette, une tête de fourche est un carénage aérodynamique installé en haut de la fourche.
 En théorie des graphes, un graphe fourche est un graphe possédant 5 sommets et 4 arêtes.
 En informatique, une fourche (en français québécois) est un programme créé à partir du code source d'un autre.

Arts et littérature 
 Le Bar de la Fourche est un film français réalisé par Alain Levent, sorti en 1972.
 Le Diabl' dans la Fourche est un groupe français de musique traditionnelle québécoise.

Divers 
 Les fourches patibulaires étaient une forme de gibet.

Voir aussi